Leyland – miasto w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Leyland Motors – dawne brytyjskie przedsiębiorstwo branży motoryzacyjnej